Nils Larsen (muzikant), Noors pianist, componist etc.
Nils Larsen (marine), Noors scheepskapitein en walvisvaarder
Nils Larsenfjellet, berg op Antarctica genoemd naar bovenstaande kapitein
Nils Larsengletsjer, gletsjer op Antarctica, maar niet bij de berg, genoemd naar bovenstaande kapitein